est un mot anglais signifiant « fleuve, rivière ». Il peut faire référence à :

Toponyme 
 River, village situé dans le Kent au Royaume-Uni.

Série télévisée 
 , série télévisée britannique diffusée depuis le  sur .

Cinéma 
 , film japonais de Ryūichi Hiroki sorti en 2011 ;
 , film canadien de  sorti en 2015.

Musique

Album 
 , album d'Izzy Stradlin sorti le .

Chanson 
 , chanson d'AKB48 présente sur l'album Kamikyokutachi sorti le  ;
 River, chanson de Joni Mitchell présente sur l'album  sorti le  ;
 River, second single du groupe japonais 10-Feet sorti le  ;
 , single de Thomas Jack sorti le  ;
 River, single d'Eminem et Ed Sheeran sorti en  ;
 River, chanson de Miley Cyrus sortie en 2023.

Prénom 
 River Alexander, acteur américain